Satasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Satasaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Satasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar